Бы́рловка (, ) — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520480603. Население по переписи 2001 года составляет 2363 человека. Почтовый индекс — 24414. Телефонный код — 4352.
Занимает площадь 61,8 км².

Адрес местного совета 
24414, Винницкая область, Бершадский р-н, с. Бырловка, ул. Ленина, 278

Примечания

Ссылки 
 Бырловка на сайте Верховной рады Украины 
 Фотоальбом Бырловки

Населённые пункты Бершадского района